Pteropurpura är ett släkte av snäckor. Pteropurpura ingår i familjen purpursnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Purpursnäckor
Pteropurpura